Anonym může mít několik významů:

Anonym (umění) – umělecké dílo, jehož autor je neznámý.
Anonym (dílo) – vědecké pojednání, spis apod., jehož autor je neznámý.
Anonym může označovat dopis, zprávu atp., jejichž původce (autor) chce zůstat neznámý, v anonymitě.

Související články 
Anonymita
Anonymní spisovatel

Externí odkazy